Belostoma är ett släkte av insekter. Belostoma ingår i familjen Belostomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Belostoma